Las siglas WDM pueden referirse a:
 la multiplexación por división de longitud de onda, una tecnología de multiplexación.
 el Windows Driver Model, estrategia de desarrollo de controladores de dispositivo de Microsoft.
 World Dance Music, programa de música dance de Los 40 Principales.

he:ריבוב#WDM